Lingkor steht für 

 Lingkhor, der Pilgerweg um die Stadt Lhasa und deren Haupttempel (Lings), Tibet
 Lingkor (Hüttenberg), ein Pilgerweg beim Heinrich-Harrer-Museum in Hüttenberg,  Kärnten